Abriaquí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Abriaquí (kommun), Antioquia, 
 Abriaquí (ort), Antioquia,